The Narrow Path – film del 1916 diretto da Francis J. Grandon
 The Narrow Path – film del 1918 diretto da George Fitzmaurice
 The Narrow Path – film del 2006 diretto da Tunde Kelani